Татры:

 Татры — наивысшая часть Карпат, находящаяся в Словакии и Польше.
 Татры — один из девяти национальных парков Словакии.
 (1989) Татры — небольшой астероид главного пояса.